7-й чемпионат Украины (УРСР) по шахматам проходил в Харькове в 1933 году.

На Украине состоялся отборочный турнир, но без участия мастеров. Поэтому Украине было предложено в спешном порядке провести четверной турнир в составе: мастеров В. Раузера, В. Кириллова, А. Селезнёва и победителя Всеукраинского отборочного турнира А. Константинопольского.

Таблица

Литература 
 Шахматы в СССР 1933 № 9 С. 124

Чемпионаты Украины по шахматам
1933 год в шахматах
Спорт на Украине в 1933 году
Спортивные соревнования в Харькове
1930-е годы в Харьковской области